Monthelon est une commune française de la Marne.
 Monthelon est une commune française de Saône-et-Loire.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France